St Patrick's Athletic F.C. este o echipă de fotbal din Dublin, Irlanda. În prezent joacă în UECL.

St Patrick's Athletic F.C. în Europa 
UEFA Champions League:

Cupa Târgului/Cupa UEFA/UEFA Europa League:

Cupa Cupelor UEFA:

Cupa UEFA Intertoto:

Total:

Lotul actual de jucători (2009-2010)

Legături externe 
 Site oficial - St Patricks Athletic FC
 SaintsForum.net
 St Patrick's Athletic pe FAI.ie 

Cluburi irlandeze de fotbal
Fondări în 1929